Álamo puede referirse a los siguientes artículos:

Botánica 
 En España y América del Sur, a las distintas especies de árboles del género Populus, de la familia de las salicáceas:
 Populus alba - Álamo. Se extiende desde el sur de Europa a Asia Central.
 Populus nigra - Chopo. Originario de Europa.
 Populus tremula - Álamo temblón. Originario de Europa y Norte de Asia.
 En España, se aplica también a la especie Ulmus minor, el olmo, de la familia de las ulmáceas. Olmo y álamo son palabras cognadas, con la misma etimología.
 En México, se aplica a las especies Platanus mexicana y Platanus wrightii, del género Platanus en la familia de las platanáceas.

Geografía

Estados Unidos 
 Álamo, localidad en el estado de California.
 Alamo, localidad en el estado de Dakota del Norte.
 Álamo, localidad en el estado de Nuevo México.
 Alamo, localidad en el estado de Georgia.
 Álamo, localidad en el estado de Nevada.
 Álamo, localidad en el estado de Texas.
 Alamo, localidad en el estado de Tennessee.
 Alamo, escultura ubicada Astor Place, Nueva York.
 Municipio de Alamo, localidad en el estado de Míchigan.
 Alamo Heights, localidad en el estado de Texas.

México 
 Álamo, localidad en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Álamo, localidad en el estado de Nuevo León.

Portugal 
 Álamo, localidad en el distrito de Beja.

Otros usos 
 Álamos (desambiguación).
 El Álamo (desambiguación).

Enlaces externos